

Geografia 
 Aiàs – italianizzazione di Ayas, comune della Valle d'Aosta (Italia)

Sigle 
 Academy of Interactive Arts & Sciences – organizzazione non-profit nel campo dei videogiochi che assegna gli Interactive Achievement Awards
 Associazione italiana analisi delle sollecitazioni – organizzazione italiana che si occupa di analisi delle sollecitazioni
 Associazione italiana assistenza spastici – ONLUS italiana che si occupa di handicap
 Associazione italiana anti Savoia – organizzazione non lucrativa per l'abrogazione della norma che ha consentito il rientro dei Savoia in Italia